Az ország nagyobb városa a főváros, Lomé mellett Sokodé; nagyobb települések északról délre Niamtougou, Kara (korábbi neve Lama-Kara), Bassar, Atakpamé, Kpalimé, Tabligbo, Tsévié, Togoville (történelmi jelentőségű város) és Aného. Ezek a városok a legtöbb esetben nagy falvaknak tekinthetők; Lomé kivételével nemigen haladják meg a 100 000 lakost, nagyon kevés infrastruktúrával rendelkeznek, az utak szinte mindenhol rossz állapotúak, a házak vidéki jellegűek, elrendezésük kaotikus, többnyire  a központ (általában a piacok) körül alakultak ki.

 
Települések listái országok szerint